Kurtschatowski rajon (russisch ) ist der der Name folgender Verwaltungseinheiten in Russland:
 Kurtschatowski rajon (Kursk), Rajon in der Oblast Kursk
 Kurtschatowski rajon (Tscheljabinsk), Stadtrajon von Tscheljabinsk